

Codici 
 BUC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Burketown (Australia)
 buc – codice ISO 639-3 della lingua bushi

Geografia 
 Buc – antico comune dell'Aude, ora integrato in Belcastel-et-Buc (Francia)
 Buc – comune degli Yvelines (Francia)
 Buc – comune del Territorio di Belfort (Francia)
 Búč – comune del distretto di Komárno (Slovacchia)

Sigle 
 Biblioteca Universale Curcio – collana libraria della casa editrice Curcio

Altro 
 BUC - Programma per Ubuntu Linux

Pagine correlate 
 Buch
 Buck